Čehajić  ist der Familienname folgender Personen:

 Mirza Čehajić (* 1979), bosnischer Handballspieler und -trainer
 Salmin Čehajić (* 1984), bosnisch-österreichischer Fußballspieler